Маяк Файв-Майл-Пойнт (), также известный как  Старый маяк Нью-Хейвен-Харбор () — маяк, расположенный на входе с восточной стороны в гавань города Нью-Хейвен,  округ Нью-Хейвен, штат Коннектикут, США. Построен в 1805 году. Деактивирован в 1877 году.

История 

Город Нью-Хейвен в XIX был большим центром торговли, и 16 марта 1805 года Конгресс США выделил 2 500$ на строительство маяка, который бы обеспечивал навигацию до гавани города. Строительство было поручено архитектору , который также построил маяк Нью-Лондон-Харбор в 1801 году, маяк Линд-Пойнт и маяк острова Фолкнер в 1802 год и маяк Блек-Рок-Харбор в 1808 году. В этом же году маяк был построен. Он представлял собой деревянную восьмиугольную башню высотой 9 метров и одноэтажный деревянный дом смотрителя. Для освещения использовались масляные лампы. Свое название от получил по расстоянию от мыса до города, которое составляет 5 миль. Состояние первоначальных построек ухудшалось, и 3 марта 1847 года Конгресс выделил 10 000$ на строительство нового маяка. Строительство было поручено архитектору Маркусу Бассетту и было завершено в том же году. Новый маяк представлял собой восьмиугольную башню из блоков коричневого камня. Также был построен из новый трехэтажный кирпичный дом смотрителя. В 1855 на маяк была установлена линза Френеля. В 1860 дополнительно была построена противотуманная колокольня. В 1876 году был построен маяк Юго-Западного рифа, и в 1877 году маяк Файв-Майл-Пойнт был признан избыточным и выведен их эксплуатации. В дальнейшем маяк перешёл в собственность города Нью-Хейвен и сейчас является частью .

В 1990 году он был включен в Национальный реестр исторических мест.

Фотографии

Примечания 

Файв-Майл-Пойнт
Объекты Национального реестра исторических мест в Коннектикуте
Здания и сооружения Нью-Хейвена